Castle of Illusion Starring Mickey Mouse – videogioco del 1990
Castle of Illusion Starring Mickey Mouse – videogioco del 2013